Браньск:

 Браньск — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Бельский повят.
 Браньск — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бельский повят, Подляское воеводство.